Кашарский сельсовет

Липецкая область 
 Кашарский сельсовет Задонского района

Ростовская область 
 Кашарский сельсовет Кашарского района (преобразован в 2000-х в сельское поселение)